Solarz ist der Familienname folgender Personen:

 Nicole Solarz (* 1981), österreichische Politikerin
 Stephen J. Solarz (1940–2010), US-amerikanischer Politiker
 Wojciech Solarz, polnischer Regisseur

Siehe auch:
 Solar